Баки́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Бакинская улица — улица в Минске.

Грузия 
 Бакинская улица — улица в Тбилиси.

Россия 
 Бакинская улица — улица в Астрахани.
 Бакинская улица — улица во Владикавказе.
 Бакинская улица — улица в Волгограде.
 Бакинская улица — улица в Калининграде.
 Бакинская улица — улица в Когалыме.
 Бакинская улица — улица в Москве.
 Бакинская улица — улица в Самаре.
 Бакинская улица — улица в Сочи.
 Бакинская улица — улица в Таганроге.
 Бакинский переулок — улица в Томске.

Украина 
 Бакинская улица — улица в Киеве.